Алекса́ндр Петро́вич Афана́сьев:
 Афанасьев, Александр Петрович (1922—1944) — командир танковой роты, Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Александр Петрович (род. 1929) — советский геолог.
 Афанасьев, Александр Петрович (род. 1945) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН.